Chelas es un barrio de la freguesia de Marvila en Lisboa. Posee un convento de monjas agustinas de gran importancia durante la Edad Media. El barrio se divide en zonas (ejemplos: zona I, zona M, zona N, etc) situado en la parte oriental de la ciudad. A él se puede acceder tanto en tren como en metro. Las calles actuales se denominan en función de las quintas que se erguían en la antigüedad. 

Barrios de Lisboa